Чемпионат России по регби 2003 года проводился с 27 апреля по 25 октября. Чемпионом во второй раз стал клуб «ВВА-Подмосковье».

Формат турнира 
Турнир по схеме с предварительным этапом из трёх региональных групп: «Запад I» (4 команды), «Запад II» (4 команды) и «Восток» (5 команд). 3 команды с «Востока» и 3 с обеих «западных» групп попали в Суперлигу — двухкруговой турнир с сохранением результатов предварительного.

Участники

Регулярный чемпионат

Ссылки 
 Союз регбистов России
 Профессиональная регбийная лига
 Вся регбийная статистика

Чемпионаты России по регби
Чемпионаты России в 2003 году
2003 год в регби